Ungersböck ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Ungersböck (1927–1999), österreichischer Politiker (ÖVP) 
 Waltraud Ungersböck (* 1976), österreichische Politikerin (ÖVP)

Siehe auch:
 Ungerböck